Les élections régionales italiennes de 2020 ont lieu au cours de l'année 2020 afin de renouveler les conseils régionaux et les présidents de neuf régions d'Italie.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Régions d'Italie
 Liste des présidents des régions et des provinces italiennes

2020
regionale